Osoby o tym nazwisku:
 František Toman – czechosłowacki publicysta, literat i polityk
 Ivo Toman – czeski polityk, parlamentarzysta, samorządowiec, inżynier
 Róża Toman – polska lekkoatletka